Girafa - uma designação comum dos mamíferos artiodátilos, do gênero Giraffa;
Constelação da Girafa
Girafa - um dispositivo movido por compressão do ar, utilizado no teatro e no cinema para  elevar microfones e fontes de iluminação.

Ou ainda:
Giraffas - uma rede brasileira de fast-food.

Desambiguação